Бурунди принимала участие в Летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее (Австралия) во второй раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли 5 мужчин и 1 женщина, выступавшие в соревнованиях по лёгкой атлетике.

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 6

 Мужчины

 Женщины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 2000 года
2000-е годы в Бурунди